Nam-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Nam-myeon, Jeongseon-gun, socken i Jeongseon-gun, Gangwon, 
 Nam-myeon, Taean-gun, socken i Taean-gun, Södra Chungcheong, 
 Nam-myeon, Inje-gun, socken i Inje-gun, Gangwon, 
 Nam-myeon, Gimcheon, socken i Gimcheon, Norra Gyeongsang, 
 Nam-myeon, Namhae-gun, socken i Namhae-gun, Södra Gyeongsang, 
 Nam-myeon, Jangseong-gun, socken i Jangseong-gun, Södra Jeolla, 
 Nam-myeon, Yeosu, socken i Yeosu, Södra Jeolla, 
 Nam-myeon, Buyeo-gun, socken i Buyeo-gun, Södra Chungcheong, 
 Nam-myeon, Yeongwol-gun, socken i Yeongwol-gun, Gangwon, 
 Nam-myeon, Hongcheon-gun, socken i Hongchong-gun, Gangwon, 
 Nam-myeon, Chuncheon, socken i Chuncheon, Gangwon, 
 Nam-myeon, Yangju, socken i Yangju, Gyeonggi,

Se även 
 Gasamunhak-myeon, socken i Damyang-gun, Södra Jeolla, som tidigare hette Nam-myeon, 
  Guktojeongjungang-myeon, socken i Yanggu-gun, Gangwon, som tidigare hette Nam-myeon, 
  Sapyeong-myeon, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla, som tidigare hette Nam-myeon,